Уго Ветлесен (; ) — норвежский футболист, играющий на позиции полузащитника. Ныне выступает за клуб «Будё-Глимт».

Карьера 
Свендсен является воспитанником Стабека. В 2017 году окончил академию клуба, начиная с того же года - игрок основной команды. 2 апреля 2017 года дебютировал в чемпионате Норвегии в поединке против «Олесунна», выйдя на поле в стартовом составе и проведя весь матч.

Выступает за юношеские сборные Норвегии.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Будё-Глимт»

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Стабек»
Игроки ФК «Будё-Глимт»